

Населені пункти та їхні частини

 Длуґе — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Длуґе — село в гміні Вомпельськ Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Длуґе — село в гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Длуґе — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Длуґе — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Длуґе — село в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Длуґе — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Длуґе — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Длуґе — село в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Довге (Длуґе) — присілок села Криве в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Длуґе — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Довге (Длуґе) — село в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Длуґе — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Длуґе — село в гміні Осечна Староґардського повіту Поморського воєводства
 Длуґе — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Длуґе — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Длуґе — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Длуґе — частина села Канібруд у гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Длуґе — частина села Собічеви в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Длуґе — частина села Преорськ (Пшеорськ) у гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Длуґе — частина села Пралківці (Пралковце) в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Длуґе — частина села Стренковізна в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Длуґе — осада в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Длуґе — лісова осада в гміні Осечна Староґардського повіту Поморського воєводства
 Длуґе — лісова осада в гміні Бане Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки